De moeder van een persoon.
 Mama Maggie of Mama Maggie Gobran, Egyptisch welzijnswerker en koptisch non
 Candice Mama, Zuid-Afrikaans mensenrechtenactivist, spreker en fotomodel
 Maakbare Maatschappij (MAMA), een Vlaamse politieke partij

muziek
Mama (Berry) door Dave Berry
Mama (Beth Heart) door Beth Heart
Mama (BZN) door BZN en Jan Smit
Mama (Genesis) door Genesis
Mama (Heintje) door Heintje
Mama (Jonas Blue) door Jonas Blue en William Singe
Mama (Kelly Family) door Kelly Family
Mama (Kus) door Kus
Mama (Spice Girls) door Spice Girls
film
Mama (film), een film uit 2013
overig
Mama (geslacht), een geslacht van vliesvleugelen

Zie ook 
Mamma, doorverwijspagina